Adam Krężel (1871–1945) – polityk związany z PSL „Piast”, poseł na Sejm II RP.
 Adam Krężel (ur. 1950) – oceanolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.